Le Petit Roi est une bande dessinée d’Otto Soglow (1900-1975) parue pour la première fois en 1931 dans le New Yorker.
 Le Petit Roi est un film de Julien Duvivier d'après le roman éponyme d'André Lichtenberger, sorti en 1933.
 Le Petit Roi et autres contes, programme de courts-métrages d'animation hongrois.

Voir aussi 
 Le Petit Roi Macius, série télévisée d'animation.
 Le Petit Roi Macius, le film, film d'animation.